Купата на УЕФА 1998/99 е 28-ото издание на този турнир.

Първи квалификационен кръг

Втори квалификационен кръг

Първи кръг

Втори кръг 

1 Реваншът е прекратен след края на първото полувреме при резултат 1:2 за Фиорентина, след като съдията е ранен от ракета. УЕФА присъжда служебна победа с 3:0 за Грасхопер.

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1998/99
 Купа на носителите на купи 1998/99
 Купа Интертото 1998

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1998/99

Лига Европа